La Copa del Príncipe de Asturias puede referirse a:

Torneos 
 Copa del Príncipe de Asturias de fútbol, disputada entre selecciones autonómicas;
 Copa del Príncipe de Asturias de baloncesto, disputada entre clubes.